Radići est un toponyme qui peut désigner :

Radići, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Radići, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;

Radići, une localité située dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Radići, une localité située dans la municipalité de Sveti Lovreč, comitat d'Istrie.